Camins al Grau (en español: Caminos al Grao) es el nombre que recibe el distrito número 12 de la ciudad de Valencia (España). Limita con Algirós por el norte, con Eixample y El Pla del Real al este, con Poblados Marítimos al oeste y con Quatre Carreres al sur.

Demografía 
Camins al Grau tenía 64.619 habitantes en 2008, distribuidos entre cinco barrios:
 Ayora (25.948)
 Albors (9.093)
 La Creu del Grau (15.230)
 Camí Fondo (4.626)
 Penya-Roja (9.722)

Referencias

Enlaces externos 
 Plano de Camins al Grau en la web del Ayuntamiento de Valencia
 Plano oficial de los distritos y barrios de Valencia